O Museu Paulo Machado de Carvalho (Museu do Futebol) fica no quinto andar do prédio da Federação Paulista de Futebol.

Além de livros, jornais e revistas que servem de campo para pesquisas, o Museu do Futebol possui em seu acervo, entre outros objetos, a camisa número 6 da Seleção Brasileira utilizada por Nilton Santos no jogo da Suécia, em 1958, quando o Brasil venceu pela primeira vez a Copa do Mundo.

Possui, ainda, em tamanho e peso naturais, uma réplica da Taça Jules Rimet e as bolas das conquistas dos mundiais de 1958 (Suécia) e 1962 (Chile).

Como acervo mais recente, existe uma camisa da Seleção, autografada por jogadores que participaram da primeira partida válida pelas Eliminatórias do Mundial de 2006, disputada em setembro de 2003, na Colômbia. Essa camisa foi ofertada a Marco Polo Del Nero, presidente da Federação Paulista de Futebol, que foi chefe da delegação brasileira para aquele jogo.

Paulo Machado Carvalho
Paulo Machado Carvalho
Museus de futebol